Live in Australia – album Eltona Johna
 Live in Australia – album Chrisa Isaaka

Zobacz też